Palais Esterházy – edificio di Wallnerstraße, a Vienna, in Austria
 Palais Esterházy – edificio di Kärntner Straße, a Vienna, in Austria
 Palais Esterházy – edificio di Fertőd, in Ungheria
 Palais Esterházy – edificio di Budapest, in Ungheria